Caseros – località dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Caseros – località dell'Argentina nella provincia di Entre Ríos

Altre voci
Dipartimento di Caseros